
Navnet Argo henfører primært til:
 Argo (mytologi) – skibet fra Jason og Argonauterne i Græsk mytologi

men er også sekundært blevet anvendt til:

Videnskab 
 Argo Navis – et stjernebillede som repræsenterer det mytologiske skib Argo
 Argo (oceanografi) – et videnskabsprojekt som har sendt 3.000 havrobotsonder ud for at holde øje med jordens verdenshav

Skibe 
 Argo (galeon) – en dansk galeon, søsat i 1601
 Argo (indisk skib) – et indisk skib som forsvandt nær Tasmanien i 1814
 Argo (ROV) – et ubemandet undervandssonde som blev anvendt af Robert Ballard til at finde RMS Titanic vraget

Film og underholdning 
 Operation Argo (originaltitel Argo), en Oscarvindende film fra 2012 instrueret af Ben Affleck

Steder 
 Argo (Alabama)

Computer 
 Argo (webbrowser) – en webbrowser udviklet i 1994 af Bert Bos
 ArgoUML – et open source design program
 Argo – kodenavnet af Microsoft's Zune

Musik 
 Argo (gruppe) – græsk band, deltog i Eurovision Song Contest 2016

Se også 
 Argos (flertydig)
 Argus